Су́здальська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Суздаль.

 Суздальська вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Суздальська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Суздальська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Суздальська вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Колишні назви:
 Суздальська вулиця — колишня назва вулиці Веселокутська у місті Кривий Ріг.

Вулиці